The Red Jumpsuit Apparatus – amerykański zespół post hardcore założony w 2003 roku.

Muzycy 
 Obecny skład zespołu
 Ronnie Winter - wokal (2003–)
 Joey Westwood - gitara basowa (2005–)
 Josh Burke - gitara prowadząca (2011–)
 Randy Winter - gitara rytmiczna (2011–)
 Kristopher Comeaux - perkusja (2011–)

 Byli członkowie
 Elias Reidy - gitara rytmiczna (2003–2008)
 Matt Carter - gitara prowadząca (2008–2011)
 Duke Kitchens - gitara prowadząca (2003–2011)
 Edmund Lowman - gitara rytmiczna (2004–2005)
 Thomas Amason - gitara rytmiczna (2003–2006)
 Jon Wilkes - perkusja (2003–2011)

Dyskografia

Albumy studyjne

Linki zewnętrzne 
 strona oficjalna

Amerykańskie zespoły post hardcore’owe